Тимур Сергеевич Нагибин (род. 11 июня 1993, Тюмень) — российский боец смешанных единоборств. В смешанных единоборствах провёл 22 поединка, из которых в 16 одержал победы, а один бой был признан несостоявшимся. Экс-претендент на титул чемпиона M-1 Global

Биография 
Родился в Тюмени. Отец русский, работает врачом, мама, осетинка по национальности — бухгалтером-экономистом. В пять лет начал заниматься хоккеем, в 12 лет команда распалась, и Нагибин перешел в секцию дзюдо. Через пять лет друзья Евгений Новосёлов и Павел Гордеев привели в секцию кудо, где познакомился с Алексеем Кунченко. Тренировался под руководством Игоря Михайловича Шайя, параллельно ходил в секцию бокса и смешанных единоборств.

Окончил ТюмГАСУ, кафедра земельного кадастра. После окончания университета начал тренироваться в городе Омск. В 2019 году переехал в Екатеринбург.

Профессиональная карьера 
Дебютировал в 2013 году родном городе на турнире Союза ММА России.

В 2014 году хотел уходить из спорта, но по приглашению друзей Алексея Кунченко и Павла Гордеева попал на сборы к Александру Шлеменко. Из-за стечения обстоятельств вышел на замену на турнир Платформа S-70, где одержал победу на глазах Президента РФ Владимира Путина. После этого решил остаться в профессиональном ММА. Там же познакомился с бойцом Иваном Штырковым, который позже пригласил его в свою команду.

В июне 2017 года получил право на титульный бой в организации M1-Global, но уступил удушающим приемом.

В 2018 году дебютировал в лиге ACB с поединка против американского бойца Георгия Караханяна. Бойцы до поединка устроили грязный трешток, и конфликт вышел из под контроля. Бой закончился скандалом — Нагибин после окончания первого раунда пробил удар в челюсть за что получил дисквалификацию, а Караханяну была присвоена победа. Секундант российского бойца Александр Шлеменко тогда заявил, что Караханян оскорблял мать Нагибина прямо во время боя, а удара гонга не было слышно из-за рева зрителей, поэтому решение о дисквалификации было принято необоснованно. После боя в подтрибунном помещении зрители из Армении набросились на Тимура Нагибина. Чтобы урегулировать конфликт потребовалась помощь ОМОНа. Позже атлетическая комиссия лиги приняла решение сохранить дисквалификацию российского бойца, аннулировать победу Караханяна и расторгнуть с ним контракт.

В 2019 году Нагибин переехал в Екатеринбург, чтобы тренироваться в команде «Архангел Михаил», и подписал контакт с лигой RCC: Russian Cagefighting Championship.

В первом поединке в новом промоушене одержал досрочную победу над экс-бойцом UFC Майком Сантьяго. После чего получил приглашение принять участие в первом квалификационном турнире американской организации PFL. Партнером PFL в России стала лига RCC: Russian Cagefighting Championship. В полуфинале Нагибин одержал победу над Муратбеком Касымбаем из Казахстана, в финале он уступил белорусскому бойцу Михаилу Одинцову. В ходе финального поединка Одинцов нанес запрещенный удар коленом в позвоночник и нанес Нагибину серьёзную травму, но россиянин не стал сниматься с поединка. После поединка у Нагибина отнялись ноги, но после госпитализации и врачебной помощи чувствительность восстановилась.

Несмотря на поражение, президент PFL Рэй Сэфо предлагал бойцу контракт с лигой, но Нагибин отказался.

Статистика профессиональных боев 

|-
|Победа
|align=center|20-6 (1)
| Джон Тейшейра
|Решением (единогласным)
|RCC 11: Штырков - Колобегов
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-6 (1)
| Кюн Пю Ким
|Нокаутом ()
|RCC 10: Эномото - Смирнов
|
|align=center|1
|align=center|4:55
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-6 (1)
| Милсон Кастро
|Решением (единогласным)
|RCC Intro 15: Нагибин - Кастро
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-5 (1)
| Тиагу Таварес
|Нокаутом (удар коленом в корпус)
|RCC 9: Василевский — Андраде
|
|align=center|3
|align=center|0:50
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5 (1)
| Мариф Пираев
|Решение судей
|RCC Intro 9
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Екатеринбург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|16-5 (1)
| Михаил Одинцов
|Решение судей
|RCC: Road to the PFL
|
|align=center|3
|align=center|3:00
| Екатеринбург, Россия
|Финал квалификационного турнира PFL. По ходу поединка Нагибин получил неумышленный запрещённый удар коленом в позвоночник, но продолжил бой
|-
|Победа
|align=center|16-4 (1)
| Муратбек Касымбай
|Решение большинством судейских записок
|RCC: Road to the PFL
|
|align=center|3
|align=center|3:00
| Екатеринбург, Россия
|Полуфинал квалификационного турнира PFL
|-
|Победа
|align=center|15-4 (1)
| Майк Сантьяго
|Технический нокаут (травма глаза)
|RCC: Intro 4
|
|align=center|2
|align=center|5:00
| Екатеринбург, Россия
|Главный бой вечера. Сантьяго получил серьёзный урон, из-за гематомы глаз закрылся, и бой остановили после второго раунда 
|-
|Поражение
|align=center|14-4 (1)
| Висхан Магомадов
|Решение судей
|ACA 97
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Краснодар, Россия
|
|-
|
|align=center|14-3 (1)
| Георгий Караханян
|Раздельное решение судей
|ACB 90
|
|align=center|1
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|Бой закончился скандалом и был признан не состоявишимся
|-
|Победа
|align=center|14-3
| Джейдисон Коста
|Нокаут
| M-1 Challenge 87
|
|align=center|3
|align=center|3:07
| Санкт-Петербург, Россия
|Со-главный бой вечера
|-
|Поражение
|align=center|13-3
| Иван Бухингер
| Удушающий прием (удушение сзади)
|M-1 Challenge 80
|
|align=center|4
|align=center|3:24
| Харбин, Китай
|Бой за титул M-1 Global
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Диего Давелла
|Решение судей
|M-1 Challenge 76
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Ингушетия, Россия
|Со-главный бой
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Курбанали Абдусаламов
|Решение судей
| M-1 Challenge 70
|
|align=center|0
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|11-2
| Алексей Невзоров
|Решение судей
| M-1 Challenge 70
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Сыктывкар, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-1
| Михаил Коробков
|Решение судей
| M-1 Challenge 66
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-1
| Андрей Лежнев
|Решение судей
|M-1 Challenge 64
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Роман Силагадзе
|Единогласное решение судей
|Fight Nights Global
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Дмитрий Верибицкий
|Решение судей
|Scythian Gold 2015
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Ахмаджон Мамуров
| Технический нокаут (удары)
|M-1 Challenge 57
|
|align=center|1
|align=center|1:05
| Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Карлос Эдуардо де Айзеведо
| Решение судей
| Scythian Gold 2014
|
|align=center|3
|align=center|5:00
| Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Эдуард Муравицкий
|Нокаут (удар в корпус)
| Платформа S-70
|
|align=center|2
|align=center|4:54
| Сочи, Россия
|На поединке присутствовал Владимир Владимирович Путин
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Гасан Абдулахметов
|Болевой прием (скрутка пятки)
| KMMTF BATTLE IN THE NORTH 3
|
|align=center|2
|align=center|2:43
| Нижневартовск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
| Руслан Эсмурзиев
| Технический нокаут (удары)
| Tyumen Fight
|
|align=center|2
|align=center|N/A
| Оренбург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Шерхан Гусейнов
| Технический нокаут (удары)
| Tyumen Fight
|
|align=center|2
|align=center|3:23
| Тюмень, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Амин Саттаров
| Технический нокаут (удары)
|Tyumen Fight
|
|align=center|1
|align=center|2:51
| Тюмень, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Денис Хусаинов
|Удушающий прием (удушение сзади)
|Tyumen Fight
|
|align=center|1
|align=center|4:01
| Тюмень, Россия
|
|}

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Мастера спорта России
Выпускники Тюменского государственного архитектурно-строительного университета
Спортсмены Екатеринбурга